Ige kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Igé, Orne, kommun i departementet Orne, 
 Igé, Saône-et-Loire, kommun i departementet Saône-et-Loire,